Anita Garibaldi (geboren als Ana Maria de Jesus Ribeiro), de Braziliaanse echtgenote van Giuseppe Garibaldi
 Anita Garibaldi (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Anita Garibaldi (Joinville), een wijk van Joinville in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Anita Garibaldi (televisieserie), een Italiaanse miniserie uit 2012